BiH:
Đulići (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić
Božići (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik

Crna Gora:
Đulići (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica, Crna Gora